RPA steht für:
 Railway Procurement Agency (staatliche Eisenbahnbeschaffungsagentur Irlands)
 Random-Phase-Approximation
 Rassenpolitisches Amt der NSDAP
 Rechnungsprüfungsamt
 Recursive Partitioning Analysis (medizinischer Begriff)
 Regional Profibus & Profinet Association, Regionalgruppen des Verbandes zur Kommunikationstechnik Profibus und Profinet 
 Regular Patent Application
 Reichspatentamt
 Religionspädagogische Akademie
 Remote Passphrase Authentication, eine Authentifizierungsmethode von CompuServe
 Remotely Piloted Aircraft, Drohne, Unbemanntes Luftfahrzeug
 Replication protein A
 Röntgenprüfanlage (Flugsicherheit), siehe Scanner (Sicherheitstechnik)#Röntgentechnik
 Robotic Process Automation, Begriff aus der Softwareindustrie, dt. Robotergesteuerte Prozessautomatisierung
 Republic Airline (ICAO-Code), amerikanische Fluggesellschaft
 Rolpa Airport (IATA-Code), Flughafen des Distrikts Rolpa, Provinz Lumbini, Nepal

Siehe auch:
 RPA 8

Abkürzung